Ivanovci puede referirse a:
Ivanovci (Čaglin), localidad de Croacia en el condado de Požega-Eslavonia.
 Ivanovci (Valpovo), localidad de Croacia en el condado de Osijek-Baranya.
 Ivanovci (Moravske Toplice), localidad de Eslovenia en la región de Prekmurje.